Кенесарин:
 Кенесарин, Натай Азимханулы — ученый, доктор геолого-минералогических наук (1958), профессор (1952), член-корреспондент АН Узбекистана (1962), заслуженный геолог Узбекистана (1967).
 Кенесарин, Азимхан Ахметович — деятель Алаш-Орды.